Mondrian:
 OLAP-сервер
 Объектно-ориентированный диалект языка Haskell

См. также